Михаил Арсентьевич Пахоменко () — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России (2003).

Биография 
Отец из Витебской губернии, дед — с Черниговщины.

В 1966 году окончил актёрский факультет Дальневосточного института искусств (курс О. И. Старостиной). Играл в театрах Костромы, Могилёва, Красноярска, Рубцовска.

С 1971 года — актёр Калужского областного театра драмы.

Театральные работы 
 Лир — «Король Лир» У. Шекспира
 Шеллоу — «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира
 Риккардо — «Неаполь — город миллионеров» Э. Де Филиппо
 Абольянинов — «Зойкина квартира» М. Булгакова
 Аристарх — «Горячее сердце» А. Островского
 Старик — «Стулья» Э. Ионеско
 Генри-Джеймс — «Только любовь!» Ф. Саган
 Сила Грознов — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Островского
 Васков — «А зори здесь тихие» Б. Васильева
 Земляника — «Ревизор» Н. Гоголя
 Платон Зыбкин — «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского
 Тишка — «Ивушка неплакучая» М. Алексеева
 Илья — «Касатка» А. Толстого
 Фарятьев — «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой
 Шут — «Василиса Мелентьева» А. Островского
 Царь Берендей — «Снегурочка» А. Островского
 Робинзон — «Бесприданница» А. Островского
 Вася Кузякин — «Любовь и голуби» В. Гуркина
 Гаев — «Вишнёвый сад» А. Чехова
 Сорин — «Чайка» А. Чехова
 Лебедев — «Иванов» А. Чехова
 Чебутыкин — «Три сестры» А. Чехова
 Швохнев — «Игроки» Н. Гоголя
 Князь К. — «Дядюшкин сон» по Ф. Достоевскому

Фильмография 
 1980: Крах операции «Террор» (эпизод)
 1984: Потерялся слон (эпизод)
 1988: Вы чьё, старичьё? (Касьян Глушков)
 1989: Оно (Евсеич)
 1989: Под ступеньками (Яков Дерябин)
 1989: Савраска (возница)
 1990: Волки в зоне
 1990: Час оборотня
 1995: Ночь и день
 1997: Бег от смерти (Алексей)
 1999: Ворошиловский стрелок (доминошник)
 2003: Прощальное эхо (Игнашевич)
 2005: Долгие встречи
 2007: Юнкера (поэт Миртов)
 2007: Невечерняя (Лев Николаевич Толстой)
 2010: Око за око (Евгений Павлович Адамов)
 2010: Толстой глазами кино (играет сам себя)
 2015: Тихий Дон (дед с молитвой)

Награды и признание 
 Заслуженный артист РСФСР (1987)
 Почётный гражданин Калуги (1999)
 Народный артист России (2003)
 XVIII Международный фестиваль актёров кино «Созвездие-2010» — лучшая мужская роль (Око за око)
 «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2012)

Семья 
 Жена — актриса Тамара Евгеньевна Глеклер
 Двое детей: Пахоменко Надежда Михайловна, Пахоменко Инга Михайловна
 Двое внуков: Пахоменко Александра Евгеньевна, Авзалов Иван Валерьевич

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Кинопоиск
 
 Пора любви, воспоминаний и подарков
 Профиль на сайте театра
 Михаил Пахоменко. Жить на сцене

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств
Персоналии:Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского
Почётные граждане Калуги